Rybinski oder Rybiński ist der Familienname folgender Personen:
 Jacek Rybiński (1701–1782),  Zisterzienserabt, Politiker
 Leo von Rybinski (1817–1904), Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter

Siehe auch:
 Rypinski